Kristián I. je jméno těchto panovníků:

Králové
 Kristián I. Dánský (1426–1481) – dánský, norský a švédský král v letech 1448–1481; vládl také jako Kristián VII. Oldenburskému hrabství
Vévodové
 Kristián I. Saský (1560–1591) – saský vévoda a kurfiřt v letech 1586–1591
 Kristián I. Falcko-Bischweilerský (1598–1654) – falcko-bischweilerský vévoda 1600–1654
 Kristián I. Sasko-Merseburský (1615–1691) – sasko-merseburský vévoda 1656–1691
Hrabata a knížata
 Kristián I. Anhaltský (1568–1630) – anhaltsko-bernburský kníže v letech 1606–1630
 Kristián I. Oldenburský († 1167) – oldenburský hrabě do roku 1167

Související články 
 Kristián

Rozcestníky - panovník

de:Liste der Herrscher namens Christian#Christian I.